Owari bezeichnet:
 die historische, japanische Provinz Owari
 ein Lehen in dieser Provinz: Owari (Han)